onderscheidingscriterium
heffingsgrondslag, bij indirecte belastingen veelal aangeduid met de term "maatstaf van heffing"
Maatstaf (tijdschrift), een Nederlands literair tijdschrift